Халпан де Сера има више значења:

 Општина Халпан де Сера (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Халпан де Сера (Халпан де Сера, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику